North Dakota může být:
 Severní Dakota (anglicky North Dakota) – stát na severu Spojených států amerických
 North Dakota State University – univerzita ve Fargu
 USS North Dakota – různé lodě amerického námořnictva